Calvari o passió de Jesús, període de la vida de Jesús de Natzaret entre el Sant Sopar i la seva execució i enterrament 
 Calvari o Via Crucis, pràctica devocional catòlica que recorda els moments de la vida de Jesús de Natzaret des que va ser fet presoner fins a la seva crucifixió i sepultura 
 Muntanyes:
 Calvari o Gòlgota, pujol on segons la tradició fou crucificat Jesús de Natzaret
 El Calvari (Girona), muntanya de Girona (Gironès)
 El Calvari (Cornudella de Montsant), muntanya de Cornudella de Montsant (Priorat)
 Lo Calvari, diversos indrets
 El Calvari (Rosselló), muntanya al municipi de Rosselló a la comarca del Segrià 
 El Calvari (Torre-serona), muntanya al municipi de Torre-serona a la comarca del Segrià
 Cementiri del Calvari, cementiri de París que conserva adossada una església
 Barris: El Calvari (barri de València), barri de València pertanyent al districte de Campanar
 Edificis:
 Ermita del Calvari (Alcalà de Xivert), ermita d'Alcalà de Xivert
 Ermita del Calvari (Canet lo Roig), ermita de Canet lo Roig (Baix Maestrat)
 Ermita del Calvari de Betxí, ermita de Betxí (Plana Baixa)
 Calvari (Felanitx), capella a Felanitx (Mallorca)
 Calvari (Freginals),
 Calvari (la Sénia),

 Calvari (Riba-roja d'Ebre),
 Calvari (Sucaina),
 Calvari d'Artesa,
 Calvari de la Salzadella,
 Calvari de Tortosa,
 Pintures:
 Calvari (Jacopo Bassano),
 Calvari (San Pedro de Tejada), 

Ermita del Calvari